Sawthis — трэш-метал-группа из Терамо, Италия, образованная в 2000 году.

Дебютный альбом группы под названием Fusion был выпущен в 2006 году под лейблом Temple Of Noise Records.

Следующий альбом под названием Egod был выпущен четыре года спустя, в 2010 году. Альбом был выпущен под лейблом Scarlet Records, в качестве продюсера выступил Паоло Ожетти, фронтмен итальянской дэт-метал-группы . Стиль вышедшего альбома портал metal.de описал как современный мелодичный дэт-метал. При записи альбома использовались различные экзотические музыкальные инструменты, например ситар во вступлении «Mr. Zero» и шалмей в «Barabba».

Третий альбом под названием Youniverse был выпущен под лейблом Bakerteam Records в 2013 году. Альбом заявлен как концептуальный, его темой является множественное расстройство личности.

Четвёртый альбом под названием Babhell был выпущен под лейблом Mighty Music в 2017 году.

Дискография

Студийные альбомы 
  — Fusion (Temple Of Noise Records)
  — Egod (Scarlet Records)
  — Youniverse (Bakerteam Records)
  — Babhell (Mighty Music)

Демо 
 «The Seven Lies» (2001) (demo)
 «Instinct» (2002) (demo)

Видеография 
 «Beyond The Bound» − «Fusion» (2007)
 «Act Of Sorrow» − «Egod» (2011)

Участники

Состав 
 Alessandro Falà − вокал
 Janos Murri — гитара
 Adriano Quaranta − гитара
 Gaetano Ettorre − бас
 Michele Melchiorre − ударные

Бывшие участники 
 Fanco Topitti − вокал
 Devis Ercole − гитара
 Danilo Cantarini − бас

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Трэш-метал-группы